Valognes steht für:

 Valognes, eine französische Gemeinde im Département Manche in der Region Normandie

Valognes ist der Familienname folgender Personen:

 Philip de Valognes († 1215), anglonormannischer Adliger und Höfling
 William de Valognes († 1219), schottischer Adliger und Höfling